Сант-Анти́око () — остров и коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Южная Сардиния. Крупнейшая коммуна Сардинии по населению.

Население составляет 11 037  человек (30-06-2019), плотность населения составляет 125,56 чел./км². Занимает площадь 87,9 км². Почтовый индекс — 9017. Телефонный код — 0781.

Покровителем коммуны почитается святой Антиох Сардинский, празднование в 15 день после Пасхи.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 

  Сухум (2014)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики